FC Gigant Belene (Bulgaars: ФК Гигант Белене) is een Bulgaarse betaaldvoetbalclub uit de stad Belene, opgericht in 1947.

Belene
Pleven (oblast)